Slovenija:

 Koprivnik (Kočevje, Slovenija), naselje u općini Kočevje
 Koprivnik (Kostanjevica na Krki, Slovenija), naselje u općini Kostanjevica na Krki
 Koprivnik (Žiri, Slovenija), naselje u općini Žiri
 Koprivnik v Bohinju, naselje u općini Bohinj